Le sigle RUR peut faire référence à :
 R. U. R. (Rossum's Universal Robots), le sous-titre en anglais du livre tchèque Rossumovi univerzální robotia tiré de la pièce de théâtre de science-fiction écrite en 1920 par l'auteur tchécoslovaque Karel Čapek.
 code ISO 4217 du rouble de la Russie (de 1991 à 1998).
 Rugby Union of Russia, transcription en anglais du nom Федерация регби России, la fédération russe de rugby à XV.

Voir aussi 
 RUR-PLE, un outil éducatif d'apprentissage du langage de programmation Python.

Code